Algemene Chinese Vereniging (Limburg)
Algemene Chinese Vereniging in Nederland